Michael Leslie Dean (født 2. juni 1968) er en engelsk fodbolddommer fra Wirral. Han har dømt internationalt under det internationale fodboldforbund FIFA siden 2003, hvor han er placeret i den europæiske dommergruppe som kategori 1-dommer, der er det næsthøjeste niveau for internationale dommere.

Statistik 

Statistikken gælder for alle kampe, inkl. engelske og internationale.

Kampe med danske hold 
 Den 7. oktober 2005: Kvalifikation til U21 EM 2006: Danmark U21 – Grækenland U21 2-1.

Referencer 

Kampoversigt

Fodbolddommere fra England